Мило́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Милонов, Виталий Валентинович (род. 1974) — российский политик.
 Милонов, Михаил Васильевич (1792—1821) — русский поэт.
 Милонов, Николай Александрович (1923—1994) — русский литературовед.
 Милонов, Юрий Константинович (1895—1980) — советский политик и учёный.

См. также 
 Милонофф, Ээро (род. 1980) — финский актёр.